(476) Гедвиг () — крупный астероид главного пояса, принадлежащий к спектральному классу P. Он был открыт 17 августа 1901 года итальянским астрономом Луиджи Карнера в обсерватории Хайдельберг и назван в честь жены шведско-датского астронома Сванте Стрёмгрен.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, названные в честь людей